Burgstädt – città tedesca nel Land della Sassonia
 Bürgstadt – comune tedesco nel Land della Baviera
 Burgstadt – nome portato dal 1939 al 1945 dalla città polacca di Kórnik